Marcy steht für:
 Mount Marcy, höchster Berg im US-Bundesstaat New York
 Operation Marcy, eine 2003 polizeilich angelegte internationale Operation gegen Tauschringe kinderpornografischer Darstellungen, siehe Kinderpornografie #Operation Marcy

Gemeinden in Frankreich:
 Marcy (Aisne) im Département Aisne
 Marcy (Nièvre) im Département Nièvre
 Marcy (Rhône) im Département Rhône
 Marcy-l’Étoile im Département Rhône
 Marcy-sous-Marle im Département Aisne

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Marcy (Florida)
 Marcy (New York)
 Marcy (Ohio)
 Marcy (Pennsylvania)
 Marcy (Wisconsin)

Marcy ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Marcy (1809–1893), US-amerikanischer Politiker
 Geoffrey Marcy (* 1954), US-amerikanischer Astronom
 Randolph Barnes Marcy (1812–1887), US-amerikanischer Offizier und Naturforscher
 William L. Marcy (1786–1857), US-amerikanischer Politiker (Senator und Außenminister)

Siehe auch:
 Marci